L'escut de Tollos és un símbol representatiu oficial de Tollos, municipi del País Valencià, a la comarca del Comtat. Té el següent blasonament:

Història 
L'escut fou aprovat per Resolució de 25 de novembre de 2004, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, publicada en el DOGV núm. 4.910, de 24 de desembre de 2004.

Referències

Vegeu també 
 Escuts i banderes del Comtat
 Llista d'escuts del País Valencià

Tollos